Косов може бити:

 Косов (презиме), руско презиме
 Косов (Украјина), град у Украјини
 Косов (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република